

Sigle 
 American Cryptogram Association – associazione crittografica statunitense

Biologia 
ACA – codone adenina-citosina-adenina che codifica per la treonina
ACA – anticorpi anti-centromero
ACA – anticorpi anti-cardiolipina

Codici 
 ACA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale General Juan N. Álvarez di Acapulco (Messico)
 ACA – codice vettore ICAO di Air Canada
 aca – codice ISO 639-3 della lingua achagua

Geologia 
 ACA – Argille Calcigne – nel comune di Altamura, nella città metropolitana di Bari – sintema stratigrafico della Puglia

Altri progetti